Bröring bezeichnet:

 Bröring Unternehmensgruppe, Mischfutterhersteller aus Dinklage

Bröring ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Bröring, deutscher Professor für Chirurgie
 Hermann Bröring (* 1945), deutscher Kommunalpolitiker
 Kristina Bröring-Sprehe (* 1986), deutsche Dressurreiterin